Дуа́рте I (;  — ) — португальський інфант, герцог Гімарайнський (1537—1540). Представник Авіської династії. Народився в Лісабоні, Португалія. П'ятий син португальського короля Мануела I й арагонської інфанти Марії. Рідний брат португальського короля Жуана ІІІ. Виховувався під керівництвом Андре де Резенде, який згодом написав його біографію. Одружився зі своєю кузиною Ізабелою Браганською, донькою браганського герцога Жайме І. З нагоди шлюбу отримав герцогство Гімарайнське як придане від брата дружини, браганського герцога Теодозіу I; цей дар був затверджений королем. У шлюбі мав трьох дітей — пармську герцогиню Марію, Катерину і Дуарте. Передчасно помер у Лісабоні. Похований у Монастирі єронімітів.

Імена 
 Дуа́рте І () — як перший герцог Гімарайнський з таким іменем, на противагу Дуарте ІІ.
 Дуа́рте Гімарайнський () — за назвою герцогського титулу.
 Дуа́рте Португа́льський () — за назвою титулу принца.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 Зведені брати і сестри:
 
 
 
 Дружина (з 1537): Ізабелла Браганська
 Діти:
 
 Катерина (1540–1614)
 Едуард (1541–1576)

Родовід

У культурі

Образотворче мистецтво

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Nobreza de Portugal e do Brasil. Lisboa: Publicado por Zairol Lda, 1989. Vol. I, p. 651.

Посилання 

 

Авіська династія
Герцоги Гімарайнські
Португальські інфанти
Поховані в монастирі Єронімітів